— историческая провинция Японии на острове Хоккайдо, существовавшая в 1869—1882 годах. Соответствует современной области Сирибэси и части области Хияма префектуры Хоккайдо.

Уезды провинции Сирибэси 

 Бикуни ()
 Иванаи ()
 Исоя ()
 Ёити ()
 Кудо ()
 Окусири ()
 Осиёро ()
 Отару ()
 Симамакэ ()
 Суццу ()
 Сэтана ()
 Сякотан ()
 Такасима ()
 Утасуцу ()
 Фуру ()
 Фурубира ()
 Футору ()

Литература 

  ()

Исторические области Японии